Kick steht für:
 Kick (Psychologie), eine kurzzeitige nervliche und emotionale Erregung
 eine Tritttechnik im Kampfsport
 plötzliches Eintreten der Drogenwirkung, siehe Flash (Drogenkonsum)
 ein alternativer Titel des Films Havoc aus dem Jahr 2005
 Der Kick, deutsches Filmdrama aus dem Jahr 2006
 Druckanstieg bei einer Tiefbohrung, siehe Blowout (Tiefbohrtechnik) #Blowout
 das Entfernen eines Störers von einem Spieleserver oder aus einem Chatroom, siehe Computerspieler-Jargon #K
 unsauberer Ballkontakt beim Billard, siehe Liste der Snooker-Begriffe#Kick
 Kick bei Neutronensternen und Pulsaren bezeichnet eine stark erhöhte Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängerstern
 Kick (Album) von INXS aus dem Jahr 1987

Kick ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Kick (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Cornelis Kick (1631–1681), niederländischer Stillleben-Maler
 Franz Wilhelm Kick (1925–2012), deutscher Politiker (SPD)

 Georg Christoph Kick (1754–1825), hessischer Fabrikant und Politiker
 Hermann Kick (1912–1987), deutscher Agrikulturchemiker
 Hermes Andreas Kick (* 1944), deutscher Psychiater und Medizinethiker
 Jasper Kick (* 1984), niederländischer Eishockeyspieler
 Johann Kick (1901–1946), deutscher Kriminalkommissar und SS-Mitglied
 Kathrin Veits-Kick (1909–1997), deutsche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin
 Ludwig Kick (1857–1947), deutscher Ingenieur und Stifter
 Matthias Kick (* 1988), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Richard Kick (* 1947), deutscher Leichtathlet
 Simon Kick (1603–1652), niederländischer Maler
 Wilhelm Kick (19.–20. Jahrhundert), deutscher Herausgeber und Verleger

KICK steht für:
 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz, ein deutsches Bundesgesetz

Siehe auch:
 Kick-off
 Kik

Abkürzung